Detta är en komplett lista över de fyllnadsval som ägde rum i Sverige till andra kammaren mellan 1876 och 1908 då statistiska centralbyrån dokumenterat händelserna. Uppgifterna är hämtade från SCB:s rapporter om riksdagsmannaval från respektive år. I Tabellen redovisas avgående riksdagsman och nyvald riksdagsman med partitillhörighet från båda dessa. Partitillhörigheten är hämtad från Tvåkammarriksdagen 1867–1970 och bör betraktas med viss försiktighet då partibildningarna under denna tid var diffusa. 

Utöver detta så redovisas valets datum och valdeltagandet. Noteras kan att valdeltagandet var lägre till dessa fyllnadsval än de allmänna riksdagsmannavalen.

Totalt ägde 211 fyllnadsval rum under denna period.
1876-1878: 27 (198)
1879-1881: 22 (204)
1882-1884: 21 (206)
1885-1887: 24 (214)
1888-1890: 16 (222)
1891-1893: 19 (228)
1894-1896: 21 (228)
1897-1899: 12 (230)
1900-1902: 24 (230)
1903-1905: 8 (230)
1906-1908: 17 (230)
(Totala antalet riksdagsmandat inom parentes)

Fyllnadsvalen


Noter

Källor
 SCB: Riksdagsmannaval 1872-1908.
 Tvåkammarriksdagen 1867–1970

Val till Sveriges riksdags andra kammare